Mount Johnson ist der Name folgender Berge:

* Mount Johnston (Grahamland) im Grahamland, Antarktika
 Mount Johnston (Mac-Robertson-Land) im Mac-Robertson-Land, Antarktika